Каракая (3646,0) — гора в Черекском районе Кабардино-Балкарии к северу от села Безенги (РФ, Северный Кавказ, Скалистый хребет; ).
 Каракая (3248 м) — гора к западу с. Верхняя Балкария (на севере Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника; )
 Каракая (3350,8) — гора в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии к западу от города Тырныауз (РФ, Северный Кавказ, Приэльбрусье; ).
 Каракая (Кара-Кайя, «чёрная пила») — гора в районе Домбая в Карачаево-Черкесии ().
 Каракая (Кебек-Джиринбаш) — гора в хребте Кюкюртлю (Куршоу), Западное (Карачаево-Черкесское) Приэльбрусье ()
 Каракая (Каракая-Лекзырская, ледник Башиль) — на границе России и Грузии (фактически – в Грузии), южнее Тютюбаши ()
 Каракая (гора, Цудурская) — у Цудурского перевала (район горы Деавгай), граница РФ (Дагестана) и Азербайджана ()
 Каракая (1664) — гора в Кедабекском районе Азербайджана (Шахдагский хребет; )